Суперкубок России — официальный турнир по регби, в котором принимают участие действующие чемпион России и обладатель Кубка страны.

Обзор 

Суперкубок оспаривают действующие чемпион России и обладатель Кубка страны. В случае, если одна команда делает «золотой дубль», выиграв оба турнира, её соперником в игре за Суперкубок становится финалист кубкового розыгрыша.

История 

Изначально матч за Суперкубок предварял старт нового сезона в России. С целью популяризации регби первые розыгрыши проводились на стадионах южных городов, не представленных в Премьер-лиге. В дальнейшем, по экономическим причинам, игра за Суперкубок была совмещена с чемпионатом: матч 2016 года между «Славой» и «Красным Яром» был сыгран в Москве за неделю до их встречи в Премьер-лиге, а Суперкубок 2017 года был разыгран в Красноярске в рамках очередного тура Премьер-лиги, когда «Енисей-СТМ» принимал «Кубань».

Организаторы Суперкубка планировали изменить формат проведения турнира, начиная с 2018 года, но в 2018 году матч за Суперкубок не состоялся.

Результаты

Участники

Примечания 

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2014 года